Жеремі Шарді () — французький тенісист.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Пари: 1 фінал

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів 

Французькі тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці По